Cet article contient des informations sur la participation et les résultats de la Pologne aux Jeux mondiaux.

Histoire

Autorité de tutelle

Bilan général

Par année 
 Pays organisateur

Références 

Pologne aux Jeux mondiaux